Skwer Kościuszki w Gdyni
 Skwer Kościuszki w Siedlcach